Le championnat d'Italie Serie B 2004-2005 a vu le sacre d'Empoli.

Le meilleur buteur de la saison est Gionatha Spinesi, joueur de l'AC Arezzo, qui inscrit 22 buts.

Compétition

Présentation 

Les vingt-deux équipes participantes sont les suivantes :

Localisation des clubs engagés

Changements d'entraîneur

Classement 

|}

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Barrages de promotion

Barrages de relégation

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs

Affluences moyennes

À la fin de la saison 

Empoli, Trévise et Ascoli montent en Serie A.
Salernita, Venezia, Pérouse et Genoa sont relégués en Serie C1.

 À noter que :
 Le Torino ne peut pas monter en Serie A faute de présenter des garanties financières suffisantes
 Pérouse & Salernita sont relégués en Serie C1 à la suite de problèmes financiers
 Modène & Bari reçoivent tous deux un point de pénalité
 Crotone reçoit trois points de pénalité
 Le Genoa CFC, qui termine premier, se voit déclassé et relégué en Serie C1 à la suite de « l'Affaire Genoa » (un match aurait été truqué).
 Vicenza, Pescara et Catanzaro sont repêchés à la suite de la relégation des autres clubs

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football 2004-2005

Liens externes

Notes

Références 

2004-2005
Football D2 2004-2005
Football D2 2004-2005
Italie D2
Italie D2